Видовре ():
  — город в Дании.
 Видовре — датская коммуна в составе Столичной области.
 Видовре — датский профессиональный футбольный клуб.